Kvarteret Neptunus kan avse:

 Kvarteret Neptunus större – ett kvarter i Gamla stan i Stockholm
 Kvarteret Neptunus, Östermalm – ett kvarter på Östermalm i Stockholm